«Дневни́к Ка́рлоса Эспино́лы» (1976) — советский художественный фильм режиссёра и сценариста Валентина Селиванова, запомнившийся музыкой Алексея Рыбникова.

Сюжет 
Отец Карлоса — революционер и борец за независимость. Сам же Карлос (вместе с детьми многих других революционеров) живёт и воспитывается в интернациональной школе-интернате. И именно нежная дружба с одноклассницей Наташей помогает ему пережить известие о смертном приговоре отцу.

В ролях 
 Марина Мухина — Наташа Шумилина
 Хоссе Луис Бельместр (Чили) — Карлос Эспинола
 Карлос Сохо (Испания) — Жозе
 Эдита Хуана Бланко — Мария Серра
 Сильвио Сегаль — Луис
 Рикардо Артуро Моро
 Исидоро Уго Роа
 Сергей Денисов — Серёжа
 Элеонора Шашкова — Александра Ивановна
 Вячеслав Шалевич — директор интерната
 Антонина Дмитриева
 Людмила Чурсина — монахиня
 Кахи Кавсадзе — Антонио Эспинола
 Зейнаб Боцвадзе
 Люсьена Овчинникова (эпизод)
 Зинаида Сорочинская — Клавдия Тихоновна
 Армен Джигарханян — текст за кадром

Съёмочная группа и производство 
 Режиссёр и сценарист: Валентин Селиванов
 Оператор: Владимир Сапожников
 Композитор: Алексей Рыбников
 Художник-постановщик: Виктор Власков
 Постановка танцев: Л. Таубе
 Звукооператор: Вадим Набатников
 Редактор: С. Клебанов
 Консультант: Виктор Вольский
 ВИА «Зодиак», Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Георгий Гаранян
 Директор картины: А. Макаров

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме на сайте Российское кино — 28.06.2009

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Фильмы на русском языке